Nagai kan som auktorsförkortning betyda:

 Shinji Nagai
 Masaji Nagai

Robotskapade auktorsförkortningar